Belvedere Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belvedere Acres (Florida), im Hillsborough County
 Belvedere Acres (Georgia), im Hall County